Dawletschin (Dawletschina) ist ein tatarisch-baschkirischer Familienname, Namensträger sind:
 Abdulasis Abdullowitsch Dawletschin, (1861–1920), Generalmajor der Kaiserlich-Russischen Armee, Militärspezialist in der Roten Armee
 Camilla Dawletschin-Linder (* 1954), deutsche Wirtschaftshistorikerin
 Chadija Dawletschina (1905–1954), baschkirische und sowjetische Schriftstellerin
 Lilija Dawletschina; siehe Liste der Juniorenweltmeister im Biathlon (2014 Silber & Bronze)
 Rustem Marselewitsch Dawletschin (* 1988), russischer Crosslauf-Sommerbiathlet